

Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de Mâcon ou rue du ou des Mâconnais :

Avec le nom Mâcon
Rue de Mâcon une ancienne rue située dans les entrepôts de Bercy à Paris. 
Rue de Mâcon également appelée rue Mâcon une ancienne rue de Paris
Rue de Mâcon à Alfortville
Rue de Mâcon à Aulnay-sous-Bois
Rue de Mâcon à Billy-Montigny
Rue de Mâcon à Davayé
Rue de Mâcon à Génelard
Rue de Mâcon à Montceau-les-Mines
Rue de Mâcon à Montchanin
Rue de Mâcon à Noisy-le-Grand
Rue de Mâcon à Reims
Rue de Mâcon à Strasbourg
Rue de Mâcon à Tourcoing
Et bien d'autres encore (à compléter)

Avec le nom Mâconnais
La rue du Mâconnais une voie située à Chaintré.
La rue du Mâconnais une voie située à Chambéry.
La rue du Mâconnais une voie située à Châtenoy-le-Royal.
La rue du Mâconnais une voie située à Lisses.
La rue des Mâconnais une voie située dans le quartier de Bercy à Paris.
La rue du Mâconnais une voie située à Saint-Priest.
La rue du Mâconnais une voie située à Torcy.
La rue du Mâconnais une voie située à Vandœuvre-lès-Nancy.
Et bien d'autres encore (à compléter)